

Geografia 
Fontanarosa – comune italiano nella provincia di Avellino
Fontanarosa (o Fontana Rosa) – località e stazione ferroviaria nel territorio comunale di Cassino

Persone 
Fontanarosa – famiglia italiana
Angelo Fontanarosa – presbitero e teologo italiano
Giuseppe Fontanarosa – organaro italiano